Северокавка́зский викариа́т Армя́нской апо́стольской це́ркви (Архиерейский Дом Святого Саркиса) — викарная епархия в составе Епархии Юга России Армянской апостольской церкви, объединяющая приходы юга Краснодарского края. Епархиальный центр — Сочи.

История 
В 1966 указом Католикоса Всех Армян Вазгена I была образована Ново-Нахичеванская и Российская епархия, объединившая Астраханскую, Ново-Нахичеванскую и Северокавказскую епархии с Московским приходом. Москва стала новым епархиальным центром. 13 января 1997 патриаршим указом Ново-Нахичеванская и Российская епархия была преобразована в две епархии: 
 Ново-Нахичеванская и Российская епархия с центром в г. Москве;
 Епархия Юга России с центром в г. Краснодаре.

Приходы 
 Церковь Святого Иоанна Евангелиста (Краснодар)
 Собор Святого Саркиса (Сочи)
 Храм Святого Креста (Сочи)
 Храм Святого Саркиса (Сочи)
 Храм Святого Успения (Тенгинка)

Периодика 
Армянская церковь г.Армавир Россия 1848г.

Христианство в Краснодарском крае
Армянская апостольская церковь